ТБГ — многозначная аббревиатура:
 ТБГ — термобарическая граната
 ТБГ — террористическая организация «Тунисская боевая группа»
 ТБГ — «Тюменбургаз»

См. также 
 TBG — аббревиатура латиницей